Enyedszentkirály, Fehér megye
 Székelyszentkirály, Hargita megye
 Szentkirály (Románia), Hunyad megye

Lásd még 
 Szentkirály (egyértelműsítő lap)